Mines de Vetera, antigues mines del terme comunal de Cortsaví, a la comarca del Vallespir
 Torre de Vetera, torre romànica de defensa i de guaita del límit dels termes comunals de Cortsaví, a la comarca del Vallespir, i de Sant Marçal, a la del Rosselló.